VyVolení (Czechy)
 VyVolení (Słowacja)